Qatar ExxonMobil Open 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Qatar ExxonMobil Open rozgrywany w dniach 31 grudnia 2012 – 6 stycznia 2013 roku w Dosze na kortach twardych o puli nagród 1 054 720 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Katarze